William Robinson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Robinson House (E of Beaver on UT 153, Beaver, Utah), NRHP-ID 83003891
 William Robinson House (95 N. 300 West, Beaver, Utah), NRHP-ID 83004411